Тихомиров, Виктор Васильевич:

 Тихомиров, Виктор Васильевич (1912—1985) — советский учёный в области радиоэлектроники и автоматики.
 Тихомиров, Виктор Васильевич (род. 1958) — советский и белорусский физик-теоретик.